

Биография 
Родился 13 марта 1927 г. в Армении. В 1949 г. окончил Ереванский Политехнический Институт. С 1970—1971 гг — был главным конструктором института «Армкоммунпроект». С 1971—1980 гг — был главным конструктором технического отдела института «Армгоспроект».

Основные работы:

Автор-конструктор Дома творчества Союза писателей Армении на берегу озера Севан

Автор-конструктор Института тонкой органической химии АН АССР, завода керамических изделий в Ереване

Автор-конструктор Железнодорожного вокзала, станции «Скорой помощи», Армэлектрозавода в Ереване

Автор-конструктор Стеклотарного завода, питьевой галереи в Арзни

Автор-конструктор санатория в Джермуке

Автор-конструктор пионерлагеря в Цахкадзоре

Член союза архитекторов Армении (1964 г.)

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Архитекторы СССР